«Он упал на траву» — автобиографическая повесть советского писателя Виктора Драгунского, посвящённая московским ополченцам, принимавшим участие в обороне Москвы осенью 1941 года. Впервые опубликована в журнале «Москва» (№ 12 за 1961 год), в 1963 году в издательстве «Советский писатель» вышла отдельной книгой с иллюстрациями Д. С. Громана. Затем неоднократно переиздавалась с небольшими цензурными купюрами.

В 2013 году к юбилею писателя повесть переиздана с восстановлением исходного текста издательством «Самокат», став первой книгой в военной серии «Как это было».

Название 
Название повести представляет собой строчку из песни «Там вдали, за рекой» в том варианте, который исполняют герои произведения: «Он упал на траву, возле ног у коня…» Фрагмент этой же версии песни приводится в одном из «Денискиных рассказов» писателя («Поют колёса — тра-та-та»):

Сюжет 
События излагаются от лица Мити Королёва — 19-летнего (он упоминает, что он 1922 года рождения) москвича, который работает художником в театре. Из-за травмы ноги, полученной в детстве, Митя страдает хромотой. После начала Великой Отечественной войны в июне 1941 года он стремится попасть на фронт, однако в армию как негодного к строевой службе его не берут. Впрочем, в конце августа ему удаётся записаться в ополчение, чтобы рыть противотанковые рвы под Москвой. Вечером в последний день перед отъездом он ждёт у дома свою любовь, красавицу-актрису Валю, которая, как ему казалось, отвечает ему взаимностью. Тем не менее Валя по телефону отстранённо даёт понять, что не придёт. Митя в отчаянии, но проводить его предлагает соседка Лина, на которую он раньше даже не обращал внимания. Вскоре, однако, начинается авианалёт, Митя идёт на крышу, где он дежурит и следит за зажигательными бомбами. Бомба попадает в соседний дом, и после налёта Митя видит, что Лина убита. На следующий день в театре он получает под расписку ватник и сапоги и отправляется с другими ополченцами на поезде под Наро-Фоминск. Затем они пешком доходят до деревни Щеткино, где приступают к рытью рвов.

Вскоре у Мити появляются друзья среди ополченцев — Лёшка, Степан Михалыч, Тележка, Серёжа Любомиров, казах Байсеитов и другие. Всё их время с небольшим перерывом на сон занято копанием, радио и газет нет, поэтому о ситуации на фронте они ничего не знают. Работа продолжается до октября, когда начинаются заморозки и ополченцы перебираются жить к крестьянам ближайшей деревни. В деревне Митя знакомится с юной Дуней Табариновой, с которой сближается. Она спрашивает, не посватается ли он к ней, однако Митя всё ещё хранит верность Вале.

Работа над рвами закончена. Из газеты ополченцы узнают о приближении немцев и со дня на день ожидают прибытия войск Красной армии, которые займут на этом рубеже оборону. Тем не менее с неожиданной стороны появляются немецкие танки, обстреливающие деревню. Под огнём Митя и его друг Лёшка скрываются в лесу, а затем выходят на дорогу, ведущую в сторону Наро-Фоминска. Пулемётной очередью из пролетающего самолёта убивает Лёшку. Появляется Байсеитов, которому тоже удалось покинуть деревню. Они хоронят Лёшку. После многочасового пешего перехода изнурённые Митя и Байсеитов добираются до Наро-Фоминска, где видят спешный отход мирных жителей и направляющиеся на фронт советские войска.

Митя возвращается в Москву. Происходит его окончательный разрыв с Валей. Будучи негодным к армейской службе, Митя, как они и договаривались с Лёшкой, записывается в партизанский отряд.

Отзывы 
По мнению Юрия Нагибина, высоко ценившего прозу Драгунского, рисунок повести внешне «прост и незамысловат», это «бесхитростная история слабосильной ополченческой команды». Тем не менее при этом «нестроевики Драгунского отнюдь не тускнеют в блистательном соседстве сверхгероев батальных романов и повестей».

Дочь писателя, также писательница, Ксения Драгунская на вопрос о наиболее поразивших её сценах в произведениях отца ответила: «Самой трогательной, душераздирающей сценой нахожу финал повести „Он упал на траву“, когда Митя Королёв возвращается из ополчения в Москву, а в его комнате в коммуналке проводятся занятия медсестёр».

Театральные постановки 
В 2009 году спектакль по повести поставил народный театр-студия «Эксперимент» Тверского училища культуры имени Н. А. Львова.

Аудиокнига 
В 2013 году была выпущена аудиокнига по повести: текст читает Илья Ильин, режиссёр Б. В. Соколов.

Примечания

Ссылки 
 Повесть Виктора Драгунского «Он упал на траву»: Информация на сайте издательства «Самокат» об издании 2013 года
 Варденбург Д. Рецензия на повесть Виктора Драгунского «Он упал на траву»
 Сапожникова С. Рецензия на повесть Виктора Драгунского «Он упал на траву»

Книги по алфавиту
Повести на русском языке
Повести 1961 года
Повести Виктора Драгунского
Военная проза
Книги о Великой Отечественной войне
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Москва»